Лаппеэнранта — город и муниципалитет в Финляндии, в губернии Восточная Финляндия.
 Лаппеэнранта — международный аэропорт в Лаппеэнранте, Финляндия.
 (1504) Лаппеэнранта — астероид главного пояса, открытый 23 марта 1939 года.

См. также 
 Крепость Лаппеэнранты — система бастионных укреплений вокруг старого города Лаппеэнранты.